Die Liste der Länder nach Gefängnisinsassen sortiert Länder nach der Anzahl der Personen, die sich zurzeit in Haft oder Gefangenschaft befinden. Angegeben ist zudem die Anzahl der sich in Haft befindenden Personen pro 100.000 Einwohner eines Landes (Gefangenenrate), der prozentuale Anteil der ausländischen Häftlinge und der prozentuale Anteil der weiblichen Häftlinge. Quelle ist der World Prison Brief, der von der Birkbeck, University of London erstellt wird. Grundlage der Daten des Reports sind meistens Angaben der nationalen Regierungen.

Rangliste

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Pönologie
Liste (Staaten)